62-й выпуск  Классики Примавера — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Бискайя. Гонка прошла 10 апреля 2016 года в рамках Европейского тура UCI 2016. Победу, второй раз в карьере, одержал итальянский велогонщик Джованни Висконти из .

Участники 
В гонке приняли участие 14 команд: команда категории UCI WorldTeam - , проконтинентальные команды  и  и 11 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 109 гонщиков. До финиша доехали 85 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Примавера 2016  на FirstCycling
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2016 году
Апрель 2016 года